Supercúmul Local (del seu nom en anglès Local Supercluster of Galaxies), supercúmul de galàxies que conté la Via Làctia
 LSG (banda) (de l'acrònim amb els cognoms dels seus membres Levert-Sweat-Gill), banda de R&B contemporani dels Estats Units
 Lliga de Sant Jordi (del seu nom en anglès League of Saint George), organització neofeixista del Regne Unit
 LSG Sky Chefs (de l'acrònim en alemany Lufthansa Service Gesellschaft), empresa de càtering per a avions filial de Lufthansa
 Liquifer System Group, empresa d'arquitectura i disseny aeroespacial d'Àustria
 Diccionari toponímic de les comunes suïsses (del seu nom en alemany Lexikon der Schweizerischen Gemeindenamen), diccionari de toponímia de Suïssa
 Lunar Surface Gravimeter, experiment inclòs a l'Apollo Lunar Surface Experiments Package
 Àrea de paisatge protegit (del seu nom en alemany Landschaftsschutzgebiet), àrea protegida pel valor del seu paisatge d'Alemanya
 Llanxa de Servei General, tipus d'embarcació de la flota de l'armada xilena
 LSG (llenguatge) (del seu nom en francès Langage Symbolique Graphique), llenguatge de programació evolució del LSE